Костадин Велков (роден на 26 март 1989 г. в София) е български футболист, юноша на Локомотив (София). Син е на Антон Велков. Играе за германския Атлас (Делменхорст) участващ в регионалната лига.

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Футболисти на Нафтекс (Бургас)
Футболисти на Поморие
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Академик (София)
Футболисти на Славия (София)
Родени през 1989 година
Български футболисти в Германия
Родени в София